Desa Karangbawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangbawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,56), Jawa Tengah, 
 Desa Karangbawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 109,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar